Santa Ana hace referencia a varios artículos:

Santas 
 Santa Ana (n.   - f. ), esposa de san Joaquín, madre de María, abuela materna de Jesús de Nazaret;
 Santa Ana Line (1567-1601), mártir inglesa que fue ejecutada por Isabel I.

Divisiones administrativas

Argentina 
 Santa Ana de los Guácaras, provincia de Corrientes.
 Santa Ana (Entre Ríos), departamento Federación.
 Santa Anita (Argentina), departamento Uruguay.
 Santa Ana (Jujuy), Provincia de Jujuy.
 Santa Ana (Misiones).
 Santa Ana (Tucumán).
 Santa Ana (Santa Fe).

Bolivia 
 Santa Ana del Yacuma, localidad del departamento del Beni;
 Santa Ana de Velasco, localidad del departamento de Santa Cruz;

Colombia 
 Santa Ana (Magdalena), municipio en el departamento del Magdalena;

Costa Rica 
 Cantón de Santa Ana (Costa Rica), provincia de San José;

Ecuador 
 Santa Ana de Cuenca'', conocida como Cuenca, ciudad de la Provincia del Azuay;
 Cantón Santa Ana (Ecuador), cantón en la provincia de Manabí.

El Salvador 
 Departamento de Santa Ana, departamento de El Salvador;
 Santa Ana (El Salvador), localidad en el departamento de Santa Ana;

España 
 Santa Ana (Albacete), localidad del municipio de Albacete, provincia de Albacete;
 Santa Ana (Alcadozo), localidad del municipio de Alcadozo, provincia de Albacete;
 Valle de Santa Ana, municipio de la provincia de Badajoz;
 Santa Ana (Cáceres), municipio de la provincia de Cáceres;
 Santa Ana (Fene), lugar de la parroquia de Fene, municipio de Fene, provincia de La Coruña;
 Santa Ana (Ortigueira), lugar de la parroquia de Luía, municipio de Ortigueira, provincia de La Coruña;
 Santa Ana la Real, municipio de la provincia de Huelva;
 Santa Ana (Huesca), localidad del municipio de Castillonroy, provincia de Huesca;
 Valfonda de Santa Ana, localidad del municipio de Torres de Barbués, provincia de Huesca;
 Santa Ana (Jaén), localidad  del municipio de Alcalá la Real, provincia de Jaén;
 Santa Ana (Madrid), localidad  del municipio de Navas del Rey, provincia de Madrid;
 Colonia Santa Ana, localidad  del municipio de Antequera, provincia de Málaga;
 Santa Ana (Cartagena), localidad del municipio de Cartagena, provincia de Murcia;
 Santa Ana (Jumilla), localidad del municipio de Jumilla, provincia de Murcia;
 Santa Ana (Puebla de Trives), lugar de la parroquia de Encomienda, municipio de Puebla de Trives, provincia de Orense;
 Santa Ana (Sandianes), lugar de la parroquia de Sandianes, municipio de Sandianes, provincia de Orense;
 Santa Ana (Avilés), lugar de la parroquia de Miranda, municipio de Avilés, provincia de Asturias;
 Santa Ana (Gozón), lugar de la parroquia de Luanco, municipio de Gozón, provincia de Asturias;
 Santa Ana (Cantabria), localidad del municipio de Valdáliga, provincia de Cantabria;
 Santa Ana de Pusa, municipio de la provincia de Toledo;
 Baserri-Santa Ana, localidad del municipio de Berango, provincia de Vizcaya;
 Elorriaga-Santa Ana, localidad del municipio de Kortezubi, provincia de Vizcaya;
 Santa Ana (Zamora), localidad del municipio de Alcañices, provincia de Zamora.

Estados Unidos 
 Santa Ana (California), localidad en el estado de California;

Filipinas 
 Santa Ana (Cagayán), municipio del Valle del Cagayán;
 Santa Ana (Manila), distrito de la ciudad de Manila.

Guatemala 
 Santa Ana Huista, municipio del departamento de Huehuetenango;

Honduras 
 Santa Ana (Honduras), municipio en el departamento de La Paz;
 Santa Ana (Francisco Morazán), municipio en el departamento de Francisco Morazán;

México 
 Santa Ana (Sonora), localidad en el estado de Sonora;
 Santa Ana Chiautempan, localidad en el estado de Tlaxcala;
 Santa Ana Culhuacán, barrio de Los Culhuacanes en el Distrito Federal;
 Santa Ana Nextlalpan, localidad en el estado de México;
 Santa Ana Tavela, municipio en el estado de Oaxaca;
 Santa Ana Yareni, municipio en el estado de Oaxaca;
 Santa Anita (Jalisco), localidad en el estado de Jalisco;
 Santa Anita Zacatlamanco, pueblo originario del Distrito Federal;
 Santa Ana Hueytlalpan, localidad en el estado de Hidalgo;
 Santa Ana Tzacuala, localidad en el estado de Hidalgo;
 Santa Ana Ahuehuepan, localidad en el estado de Hidalgo;
 Santa Ana Batha, localidad en el estado de Hidalgo;
 Santa Ana de Allende, localidad en el estado de Hidalgo;
 Santa Ana Atzcapotzaltongo, localidad en el estado de Hidalgo;

Perú 
 Distrito de Santa Anita, distrito de la provincia de Lima.
 Santa Ana de la Ribera de Tarma, antiguamente así se conocía, después pasó a llamarse Villa de Tarma, después solo se la llamó Tarma.

Panamá 
 Santa Ana (Panamá), corregimiento de la provincia de Panamá;
 Santa Ana (Los Santos), corregimiento de la provincia de Los Santos;

Paraguay 
 Santa Ana (Asunción), barrio de la ciudad de Asunción;

Uruguay 
 Santa Ana (Canelones), localidad en el departamento de Canelones.
 Santa Ana (Colonia), localidad en el departamento de Colonia.

Venezuela 
 Santa Ana del Táchira, localidad del municipio Córdoba.

Arqueología 

 Cueva de Santa Ana, en Cáceres, Extremadura, España.

Arquitectura 

 Castillo de Santa Ana.
 Puente de Santa Ana.
 Torre de Santa Ana.

Edificios religiosos
 Basílica de Santa Ana.
 Catedral de Santa Ana.
 Iglesia de Santa Ana.
 Ermita de Santa Ana.
 Monasterio de Santa Ana.

Geografía 
 Volcán de Santa Ana o Ilamatepec, volcán de El Salvador.
 Cerro Santa Ana
 Isla Santa Ana, en el Golfo de Guayaquil , Ecuador.
 Río Santa Ana, en California;
 Embalse de Santa Ana, en España;

Música 

 Conjunto Gaitero "Santa Anita", de Venezuela;

Transporte 

 Santa Anita (estación), estación del Metro de la Ciudad de México;
 Santa Ana (estación) del metro de Santiago de Chile;
 Estación Santa Ana (Chile), antigua estación de trenes en Chile;
 Estación Santa Ana (Urquiza) de la localidad de Santa Ana en el Departamento Federación, Entre Ríos, Argentina;
 Accidente aéreo de Santa Ana, en Colombia, uno de los más graves de la historia aérea militar;
 Santa Ana (1784), navío de línea español;

Vías públicas 

 Plaza de Santa Ana.